De Heerser (Il principe), een werk van de Florentijn Niccolò Machiavelli
De Heerser (windmolen), een windmolen te Retie